Влади́мир Ре́ва:
 Рева, Владимир Павлович (род. 1951) — заслуженный тренер России по велоспорту.
 Рева, Владимир Сергеевич (род. 1958) — советский и украинский футболист, футбольный тренер.